Нил Вудворд (; род. , , США) — кандидат в космонавты США.

Биография 

Родился  года в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). В 1980 году окончил школу Putnam City High School в городе Оклахома-Сити (штат Оклахома, США). В 1984 году окончил Массачусетский технологический институт и получил степень бакалавра по физике. В 1988 году доучился до степени магистра по физике в Университете штата Техас. По окончании учебы, служил в проектном авиационном центре Военно-морского флота США в городе Потуксент Ривер (штат Мэриленд, США). 5 июня 1998 года зачислен в отряд космонавтов NASA (1998 Группа NASA # 17).

Медали и награды
 Почетный выпускник американской Военно-морской Школы летчиков-испытателей
 Navy Commendation Medals
 Navy Achievement Medals

Примечания 

Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа естественных наук Техасского университета в Остине
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники физического факультета Массачусетского технологического института
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Выпускники Инженерной школы и прикладных наук Университета Джорджа Вашингтона